

Patronymes 
Likhatchiov, Likhatchev (masculin ; ) ou Likhatchiova, Likhatcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Dmitri Likhatchiov (1906-1999), philologue soviétique
 Fiodor Likhatchiov, chef de la diplomatie russe sous le règne de Michel III de Russie
 Iaroslav Likhatchiov (2001), joueur de hockey sur glace russe
 Sergueï Likhatchev (1940-), joueur de tennis soviétique
 Valeri Likhatchev (1947-), cycliste soviétique

Autres 
 Zavod Imeni Likhatchiova (ZIL), constructeur automobile soviétique puis russe

Patronyme russe